Arzano est une commune française, située dans le département du Finistère
  un village croate
 Arzano est une commune italienne de la province de Naples